Пантелей Киселёв (; , Свиштов — , София) — болгарский военный деятель, генерал.

Биография 
Родился в 1863 году, в Свиштове, в 1885 году получил военное образование, участвовал в сербско-болгарской войне 1885 года, во время Первой Балканской войны командовал пехотными полком, особо отличился в Лозенградской операции.

Во время Второй Балканской войны, Киселёв был тяжело ранен. Генерал часто находился в самых опасных местах во время сражений и часто появлялся в первых линиях окопов.

Во время Первой мировой войны, генерал Киселёв во главе 4-й пехотной дивизии воевал на румынском фронте. Командовал болгарскими войсками, которые захватили румынскую крепость Тутракан, считавшуюся неприступной.

Награды 
 Орден «За храбрость» III степени
 Орден «Святой Александр» III и V степени
 Орден «За военные заслуги» IV степени
 Орден «За заслуги»
 Орден Железный крест II степени (Германия)

Интересные факты 

Село Генерал-Киселово на северо-востоке Болгарии названо в честь Пантелея Киселёва.

Литература

Ссылки 
 Биография Пантелея Киселёва на сайте bgsoldier.eamci.bg 

Участники Первой Балканской войны
Участники Второй Балканской войны
Военачальники Первой мировой войны (Болгария)
Генералы Болгарии
Кавалеры Железного креста 2 класса